Malabo Kings Basketball Club
Malabo Kings Football Club